

Patronyme 

 Antoine Mariani (1776-1845), haut-fonctionnaire français ;
 Louis-Thomas Mariani (1815-1890), homme politique français ;
 Angelo Mariani (1821-1873), chef d'orchestre italien ;
 Angelo Mariani (1838-1914), pharmacien français inventeur du vin Mariani,
 Pompeo Mariani (1857-1927), peintre italien ;
 Mario Mariani (1884-1951), écrivain italien ;
 Enrico Mariani (?-?), rameur d'aviron italien ;
 Orazio Mariani (1915-1981), athlète italien ;
 Amos Mariani (1931-2007), joueur et entraîneur de football italien ;
 Paul Mariani (1935-1990), personnalité politique française ;
 Felice Mariani (1954-), judoka italien ;
 Marcella Mariani (1936-1955), actrice italienne ;
 Francis Mariani (1949-2009), criminel français ;
 Pierre Mariani (1956-) haut fonctionnaire et dirigeant de banque français ;
 Thierry Mariani (1958-), personnalité politique française ;
 Pascale Mariani (?-), actrice française ;
 Carolina Mariani (1991-), judokate argentine.

Autres 

 Vin Mariani (1863), boisson tonique française.

Patronyme italien
Patronyme corse